Новоалександровская сельская община () — общины на Украине.

 Новоалександровская сельская община — община в Херсонской области
 Новоалександровская сельская община — община в Днепропетровской области
 Новоалександровская сельская община — община в Запорожской области